Igor Morozov (né en 1948), chanteur d'opéra russo-ukrainien.
 Igor Morozov (né en 1989), footballeur estonien.